Волейбольный клуб «Локомотив» в сезоне 2015/2016 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по волейболу в сезоне 2015/16.

Итоги прошедшего сезона (2014/2015) 

По итогам сезона в Суперлиге команда заняла 5-е место. В розыгрыше кубка России волейболисты в финале уступили «Зениту» 0:3. В Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где уступила польскому «Ресовии».

Хронология событий 
 15 июля 2015 г.  команда выходит из отпуска.
 29 июля — 15 августа 2015 г.  команда проводит учебно-тренировочный сбор в Анапе.
 август 2015 г. На молодёжном чемпионате мира по волейболу (до 23 лет) в Дубае сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки дубля «Локомотива»: Роман Жось и Илья Петрушов.
 сентябрь 2015 г. На кубке Мира в Японии в составе сборной России выступали: Артем Вольвич, Александр Бутько, Ильяс Куркаев, Александр Янутов.
 сентябрь 2015 г. На молодёжном чемпионате мира по волейболу (до 21 лет) в Мексике сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки дубля «Локомотива»: Роман Жось и Максим Белогорцев.
 октябрь 2015 г. На чемпионате Европы в составе сборной России выступали: Артем Вольвич и Сергей Савин.
 16 октября 2015 г.  клуб ознакомил болельщиков с ценами на абонементы — 5 000 рублей.
 февраль 2016 г. Связующий Александр Бутько покинул команду, подписав контракт с казанским «Зенитом», также по обоюдному согласию расторгнут контракт с блокирующим Александром Абросимовым.
 12 апреля 2016 г.  «Локомотив» завершил волейбольный сезон. Итоговый результат в чемпионате России сезона 2015/16 — 6-е место.
 13 апреля 2016 г.  Главный тренер команды Андрей Воронков подал в отставку.
 23 апреля 2016 г. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Локомотива» выбрали лучшего игрока прошедшего сезона, им стал доигровщик Лукаш Дивиш, который набрал 48 очков, на втором месте блокирующий Артем Вольвич — 44 очка.

 Трансферная политика 

 Пришли 

 Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента 

 Чемпионат России 

 1 тур 

Время матча - 1:20 (26+25+29).
Набранные очки - 60:76 (атака - 32:38, блок - 7:6, подача - 1:8, ошибки соперника - 20:24).

 2 тур 

Время матча - 1:33 (27+31+35).
Набранные очки - 77:66 (атака - 45:35, блок - 15:6, подача - 5:1, ошибки соперника - 12:24).

 3 тур 

Время матча - 2:26 (31+29+36+30+20).
Набранные очки - 114:108 (атака - 59:59, блок - 18:10, подача - 12:5, ошибки соперника - 25:34).

 4 тур 

Время матча - 2:02 (34+33+24+31).
Набранные очки - 98:85 (атака - 53:48, блок - 12:7, подача - 4:6, ошибки соперника - 29:24).

 5 тур 

Время матча - 1:27 (29+26+32).
Набранные очки - 66:76 (атака - 36:39, блок - 7:5, подача - 5:14, ошибки соперника - 18:18

 6 тур 

Время матча - 1:18 (28+25+25).
Набранные очки - 75:57 (атака - 43:35, блок - 7:3, подача - 10:1, ошибки соперника - 15:18

 7 тур 

Время матча - 1:58 (26+28+35+29).
Набранные очки - 88:98 (атака - 43:56, блок - 13:15, подача - 5:3, ошибки соперника - 27:24

 8 тур 

Время матча - 1:52 (23+23+41+25).
Набранные очки - 101:88 (атака - 59:43, блок - 13:10, подача - 6:6, ошибки соперника - 23:29

 9 тур 

Время матча - 1:25 (23+31+31).
Набранные очки - 75:60 (атака - 39:35, блок - 9:4, подача - 4:2, ошибки соперника - 23:19)

 10 тур 

Время матча - 1:26 (25+31+30).
Набранные очки - 75:61 (атака - 41:29, блок - 8:7, подача - 8:3, ошибки соперника - 18:22)

 11 тур 

Время матча - 1:27 (28+30+29).
Набранные очки - 68:75 (атака - 36:43, блок - 8:9, подача - 7:10, ошибки соперника - 17:13)

 12 тур 

Время матча - 1:23 (24+28+31).
Набранные очки - 76:60 (атака - 45:35, блок - 7:6, подача - 5:2, ошибки соперника - 19:17)

 13 тур 

Время матча - 1:21 (29+26+26).
Набранные очки - 56:75 (атака - 30:36, блок - 4:9, подача - 4:11, ошибки соперника - 18:19)

 14 тур 

Время матча - 1:42 (27+27+25+22).
Набранные очки - 95:76 (атака - 46:50, блок - 11:4, подача - 5:2, ошибки соперника - 33:20

 15 тур 

Время матча - 1:59 (27+27+35+30).
Набранные очки - 102:97 (атака - 51:59, блок - 5:11, подача - 9:6, ошибки соперника - 37:21

 16 тур 

Время матча - 1:38 (29+23+24+22).
Набранные очки - 97:68 (атака - 42:38, блок - 14:5, подача - 11:0, ошибки соперника - 28:25)

 17 тур 

Время матча - 1:26 (27+30+29).
Набранные очки - 75:62 (атака - 42:35, блок - 4:5, подача - 10:2, ошибки соперника - 19:20)

 18 тур 

Время матча - 1:16 (26+27+23).
Набранные очки - 75:56 (атака - 39:25, блок - 9:7, подача - 10:6, ошибки соперника - 17:18)

 19 тур 

Время матча - 2:09 (28+26+29+28+18).
Набранные очки - 106:103 (атака - 57:60, блок - 6:9, подача - 11:8, ошибки соперника - 32:26)

 20 тур 

Время матча - 1:17 (23+23+31).
Набранные очки - 77:57 (атака - 38:24, блок - 8:6, подача - 5:4, ошибки соперника - 26:23)

 21 тур 

Время матча - 1:54 (25+31+27+31).
Набранные очки - 85:93 (атака - 37:45, блок - 7:4, подача - 6:11, ошибки соперника - 35:33)

 22 тур 

Время матча - 2:00 (26+29+28+37).
Набранные очки - 95:83 (атака - 46:41, блок - 12:13, подача - 12:5, ошибки соперника - 25:24)

 23 тур 

Время матча - 2:22 (27+36+28+33+18).
Набранные очки - 104:106 (атака - 56:55, блок - 14:14, подача - 7:5, ошибки соперника - 27:32)

 24 тур 

Время матча - 2:08 (26+34+33+35).
Набранные очки - 92:99 (атака - 47:53, блок - 10:15, подача - 12:6, ошибки соперника - 23:24)

 25 тур 

Время матча - 2:06 (28+25+28+28+17).
Набранные очки - 103:103 (атака - 71:40, блок - 8:10, подача - 6:8, ошибки соперника - 18:45)

 26 тур 

Время матча - 1:17 (25+24+28).
Набранные очки - 75:50 (атака - 34:26, блок - 10:2, подача - 7:4, ошибки соперника - 24:18)

 Движение команды по турам 

 Турнирная таблица 

 Кубок России 

 Предварительный этап 

Время матча - 1:17 (27+26+24).
Набранные очки - 75:58 (атака - 40:36, блок - 8:4, подача - 6:1, ошибки соперника - 21:17).

Время матча - 1:37 (40+27+30).
Набранные очки - 78:86 (атака - 41:45, блок - 5:8, подача - 5:7, ошибки соперника - 27:26).

Время матча - 1:51 (24+29+29+29).
Набранные очки - 95:88 (атака - 50:46, блок - 12:11, подача - 5:5, ошибки соперника - 28:26).

 Финальный этап 

 Полуфинал 

Время матча - 1:58 (30+28+32+28).
Набранные очки - 89:101 (атака - 37:50, блок - 10:8, подача - 9:11, ошибки соперника - 33:32).

 Матч за 3-е место 

Время матча - 2:11 (26+28+27+27+23).
Набранные очки - 102:110 (атака - 48:58, блок - 17:9, подача - 6:13, ошибки соперника - 31:30).

 Кубок Победы 

 Предварительный этап 

 Полуфинальный этап 

 Кубок Сибири и Дальнего Востока 
Финальный турнир Кубка Сибири и Дальнего Востока проходил в Новосибирске и Кемерово с 26 по 31 октября 2015 года, за почетный трофей боролось шесть команд. Обладателем Кубка в десятый раз стал «Локомотив». 

 Группа А 
 Локомотив — Факел — 0 : 3 (23:25, 23:25, 23:25)
 Локомотив — Енисей — 3 : 0 (25:15, 25:21, 25:23)

 1/2 финала 
 Локомотив' — Кузбасс — 3 : 1 (14:25, 25:22, 25:18, 25:23)

ФИНАЛ

Состав 

 Генеральный директор — Роман Станиславов
 Главный тренер — Андрей Воронков
 Тренеры — Евгений Митьков, Константин Сиденко

Локомотив-ЦИВС 
Дублёры «Локомотива» выступают в Молодежной лиге чемпионата России.

Предварительный этап

Финал за 1-6 места

Состав 

 Главный тренер — Андрей Петров

Примечания

Ссылки 
 
 

ВК «Локомотив» Новосибирск
2015 год в волейболе
2016 год в волейболе